Funai steht für:
 Funai (Ōita) (heute: Ōita), Stadt in der Präfektur Ōita
 Funai (Han), Lehen mit Sitz in Ōita
 Funai-gun (Kyōto), japanischer Landkreis
 Funai Denki, japanisches Elektronikunternehmen

FUNAI steht als Abkürzung für:
  Fundação Nacional do Índio, brasilianische Organisation

Siehe auch:
 Funai 250

FUNAI